Saboč (Baranjska županija, Mađarska) (mađ. Drávaszabolcs), selo u Mađarskoj
Saboč (Bila županija, Mađarska) (mađ. Pusztaszabolcs)